USS Delaware kan avse:

 USS Delaware (1776), en fregatt med 24 kanoner som beslagtogs av Storbritannien 1777
 USS Delaware (1798), ett fartyg med 20 kanoner, ursprungligen byggt som ett handelsfartyg
 USS Delaware (1820), ett linjeskepp med 74 kanoner som brändes 1861 för att det inte skulle falla i händerna på Amerikas konfedererade stater
 USS Delaware (1861), en hjulångare som togs ur tjänst 1861
 USS Delaware (1869), ett ångfartyg som tidigare hetat Piscataque
 USS Delaware (BB-28), ett slagskepp som togs i tjänst 1910 och monterades ner 1924